Steilmann ist der Familienname folgender Personen:

 Britta Steilmann (* 1966), deutsche Designerin und Unternehmerin
 Klaus Steilmann (1929–2009), deutscher Textilunternehmer
 Ute Steilmann (* 1968), deutsche Betriebswirtin und Textilunternehmerin

Siehe auch:
 Steilmann (Unternehmen), ursprünglich von Klaus Steilmann gegründete Unternehmensgruppe
 Klaus-Steilmann-Berufskolleg, Kaufmännische Schule der Stadt Bochum
 Stellmann